Kovarians (från latin) betyder ungefär "ändringar tillsammans", och kan syfta på:

 Kovarians och kontravarians (vektorer)
 Kovarians (sannolikhetsteori) – ett statistiskt mått på samvariationen mellan två stokastiska variabler
 Kovariant relativitetsteori – en nyckelegenskap hos rumtiden
 Kovariant vektor – inom allmän relativitetsteori en vektor med index nere, 
 Kovariant funktor – en funktor som bevarar ordningen på morfierna